Massingy est le nom de plusieurs communes françaises :
 Massingy, en Côte-d'Or ;
 Massingy, en Haute-Savoie.

Voir aussi 
Deux autres communes françaises de la Côte-d'Or comportent Massingy dans leur nom : 
 Massingy-lès-Semur ;
 Massingy-lès-Vitteaux.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France